Casabermeja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casabermeja (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Casabermeja (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar